Italiaanse slangterm (straattaal) die wordt gebruikt om iets aan te duiden dat vals of namaak is
 Een afkorting die door Amerikaanse soldaten werd gehanteerd in de Vietnamoorlog: fucked up, got ambushed, zipped in
 Fugazi (Marillion), een album van de band Marillion
 Fugazi (band), een Amerikaanse punkband
 Fugazi (2017), een Canadese film uit 2017